Scaldis is de Latijnse naam van de Schelde (rivier).
Scaldis kan ook verwijzen naar:
 Royal Scaldis Sporting Club, een korfbalclub uit Mortsel, de eerste korfbalclub van België
 Scaldis Salvage & Marine Contractors, een Antwerps offshore-bedrijf
 Scaldis (fiets- en motorfietsmerk) in Antwerpen
 Bush (bier), in sommige landen verkocht onder de naam Scaldis